Појам Електро пионир може да се односи на:
 Електро пионир (албум), албум српске групе Дарквуд даб
 Електропионир (клуб), музички клуб у Београду